Beckers kan avse:

 Beckers (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Beckers – ett färgvarumärke använt av både AB Wilh. Becker och Tikkurila Oyj
 Beckers Group, – tillverkare av industrifärger, dotterbolag till AB Wilh. Becker